Neustadt znaczy po polsku Nowe Miasto.

Geografia

Austria 
 Wiener Neustadt

Kanada 
 Neustadt

Niemcy 
 Neustadt – dzielnica Bremy
 Neustadt – dzielnica Flensburga 
 Neustadt – dzielnica Hamburga
 Neustadt – okręg administracyjny Moguncji
 Neustadt am Kulm – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Neustadt am Rübenberge – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Neustadt an der Aisch – miasto w kraju związkowym Bawaria
 Neustadt an der Donau –  miasto w kraju związkowym Bawaria
 Neustadt an der Orla – miasto w kraju związkowym Turyngia
 Neustadt an der Waldnaab – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Neustadt an der Weinstraße – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Neustadt bei Coburg – miasto w kraju związkowym Bawaria
 Neustadt (Dosse) – miasto w kraju związkowym Brandenburgia
 Neustadt (Hessen) – miasto w kraju związkowym Hesja
 Neustadt in Holstein – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Neustadt in Sachsen – miasto w kraju związkowym Saksonia
 Neustadt-Glewe – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Neustadt am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria
 Neustadt am Rennsteig – gmina w kraju związkowym Turyngia
 Neustadt/Harz – część gminy (Ortsteil) Harztor w kraju związkowym Turyngia
 Neustadt/Vogtl. – gmina w kraju związkowym Saksonia
 Neustadt/Westerwald – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Neustadt (Wied) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Bad Neustadt an der Saale – miasto w kraju związkowym Bawaria
 Bad Neustadt an der Saale – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Neustadt an der Waldnaab – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Neustadt – powiaty

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Lwówek (Neustadt bei Pinne)
 Nowe Miasto nad Wartą (Neustadt an der Warthe, Neustadt a./Warthe)
 Prudnik (Neustadt in Oberschlesien)
 Wejherowo (Neustadt in Westpreußen)

Inne 
 Bremen-Neustadt – stacja kolejowa w Bremie
 Dresden-Neustadt – stacja kolejowa w Dreźnie
 Neustadt – obóz pracy w Prudniku
 Neustadt – stacja kolejowa w Titisee-Neustadt, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w Niemczech

Zobacz też 
 Neustadt International Prize for Literature – międzynarodowa nagroda literacka

 Alte Neustadt
 Kreis Neustadt
 Landkreis Neustadt
 Naustadt
 Neue Neustadt
 Neuenstadt
 Neustadl
 Neustadt-Nord
 Neustadt-Süd
 Neustadtl
 Neustädtl 
 Titisee-Neustadt
 analogiczne nazwy w innych językach:
 Nowe Miasto – j. polski
 Nové Město – j. czeski
 Nové Mesto – j. słowacki
 Nowogród (ujednoznacznienie)